Wsie w Słowenii
 Podgozd (gmina Nova Gorica)
 Podgozd (gmina Žužemberk)
 Podgozd (gmina Ig)